Аманда Коннер () — американская художница комиксов.

Ранние годы 
Коннер училась в  в  (Нью-Джерси). Джо Куберт и Фрэнк Миллер оказали влияние на будущую творческую карьеру Аманды.

Карьера

Личная жизнь 
Коннер жила в Лос-Анджелесе (Калифорния); Джэксонвилле (Флорида) и штате Коннектикут. Аманда жената на Джимми Пальмиотти, с которым какое-то время жила в Бруклине (Нью-Йорк). С 2010 года они живут во Флориде.

Награды 
Аманда Коннер получила премию  в 2010 году. В 2014 году она была награждена премией , а в 2019 году — премией Joe Kubert Distinguished Storyteller Award.

Работы

Archie Comics 
 The Adventures of Bayou Billy # 1-4 (1989—1990)

Black Bull Entertainment 
 Gatecrasher #1-6 (2000—2001)
 Gatecrasher: Ring of Fire #1-4 (2000)

Claypool Comics 
 Soulsearchers and Company #1-10 (1993—1995)

DC Comics 

 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember, Volume Two (2002)
 Ame-Comi Girls Featuring Wonder Woman #1 (2012)
 Batgirl #65-66
 Before Watchmen: Silk Spectre #1-4 (2012)
 Birds of Prey #47-49 (2002—2003)
 Codename: Knockout #6, 9, 13-14 (2001—2002)
 Green Arrow/Black Canary Wedding Special #1 (2007)
 Harley Quinn vol. 2 #0, 1-30, Annual #1 (2014—2016)
 Harley Quinn vol. 3 #1-26, 28-34 (2016—2018)
 Harley Quinn and Power Girl #1-6 (2015—2016)
 Harley Quinn: Futures End #1 (2014)
 Harley Quinn Holiday Special #1 (2015)
 Harley Quinn Invades Comic-Con International: San Diego #1 (2014)
 Harley Quinn: Our Worlds at War #1 (2001)
 Harley Quinn: Road Trip Special #1 (2015)
 Harley Quinn Valentine’s Day Special #1 (2015)
 Harley’s Little Black Book #1-5 (2016—2017)
 Joker: Last Laugh Secret Files #1 (2001)
 JSA Classified #1-4 (2005)
 Legion of Super-Heroes vol. 5 #13-14 (2006)
 Looney Tunes #100 (2003)
 Power Girl #1-12 (2009—2010)
 Secret Origins 80-Page Giant #1 (1998)
 Starman #14 (1995)
 Supergirl vol. 5 #12 (2007)
 Superman: Lois Lane #1 (GirlFrenzy) (1998)
 Terra #1-4 (2009)
 Two-Step #1-3 (2003—2004)
 Wednesday Comics #1-12 (Supergirl) (2009)
 Wonder Woman #600 («Fuzzy Logic») (2010)

Event Comics 
 Kid Death & Fluffy Spring Break Special #1 (1996)
 Legends of Kid Death & Fluffy #1 (1997)
 Painkiller Jane #0 (1999)
 Painkiller Jane/Darkchylde #1
 Painkiller Jane vs. The Darkness: «Stripper» #1 (1997)

Harris Comics 
 Vampirella Death and Destruction #1-3 (1996)
 Vampirella: Halloween Trick & Treat #1 (2004)
 Vampirella Lives #1-3 (1996—1997)
 Vampirella Monthly #1-3 («Ascending Evil») and #7-9 («Queen’s Gambit») (1997)
 Vampirella 25th anniversary special (1996)
 Vengeance of Vampirella (1996) Wizard #55
 Vengeance of Vampirella (1996) #25

Image Comics 
 The Pro #1 (2002)

Marvel Comics 

 Avengers West Coast Annual #4 (1989)
 Barbie #3-4 (1991)
 Black Panther vol. 2 #8 (1999)
 Daredevil vol. 2 #½
 Excalibur #80 (1994)
 Gargoyles #1-6, 9-11 (1995)
 Marvel Adventures: Spider-Man #14
 Marvel Super-Heroes #3 (Wasp) (1990)
 Marvel Romance Redux: Guys & Dolls #1
 Nick Fury's Howling Commandos #3 (2006)
 She-Hulk vol. 2 #3
 Solo Avengers #12 (Yellowjacket) (1988)
 Star Wars #1 (вариант обложки) (2015)
 Suburban Jersey Ninja She-Devils #1 (1992)
 X-Men Unlimited #35 (2002)

Примечания 

Сотрудники Marvel Comics
Сотрудники DC Comics